Аткинс, или Эткинс, А́ткинз () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Аткинс, Айвор (1869—1953) — британский органист и хоровой дирижёр.
 Эткинс, Айлин (род. 1934) — английская актриса и сценарист.
 Аткинс, Анна (1799—1871) — британская учёная, ботаник и иллюстратор.
 Аткинс, Ариэль (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Аткинс, Виктория (род. 1976) — британский политик.
 Аткинс, Гарретт (род. 1979) — американский бейсболист.
 Аткинс, Генри Эрнест (1872—1955) — британский шахматист; международный мастер (1950); учитель.
 Аткинс, Деррик (род. 1984) — багамский легкоатлет ямайского происхождения, бегун на короткие дистанции.
 Аткинс, Джеффри (род. 1976) — американский рэпер и актёр.
 Эткинс, Джинн (род. 1950) — американский политик, государственный секретарь Орегона.
 Аткинс, Кристофер (род. 1961) — американский актёр.
 Аткинс, Мартин (род. 1959) — британский барабанщик и сессионный музыкант.
 Аткинс, Норман (1934—2010) — канадский политик.
 Эткинс, Питер (род. 1940) — британский химик, автор популярных учебников по химии
 Аткинс, Рита (род. 1969) — венгерская и британская шахматистка.
  
 Аткинс, Родни (род. 1969) — американский кантри-исполнитель.
 Аткинс, Сэмюэл (1910—2002) — американский филолог.
 Аткинс, Сьюзан (1948—2009) — американская убийца, член «Семьи Мэнсона».
 Аткинс, Тони (род. 1962) — американский политик.
 Аткинс, Хуан (род. 1962) — американский музыкант, работающий в жанре Детройт-техно и электро.
 Эткинс, Чаки (род. 1974) — американский профессиональный баскетболист
 Аткинс, Чет (1924—2001) — влиятельный американский гитарист, продюсер и звукорежиссёр.
 Аткинс, Шариф (род. 1975) — американский актёр.
 Аткинс, Эл (род. 1947) — британский музыкант, первый вокалист хэви-метал-группы Judas Priest.
 Аткинс, Эссенс (род. 1971) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Томми Аткинс — прозвище простых солдат вооружённых сил Великобритании.

Топонимы 
 Аткинс (Арканзас) — город в штате Арканзас.
 Аткинс (Айова) — город в штате Айова.
 Аткинс (Небраска) — город в штате Небраска.
 Аткинс (Виргиния) — город в штате Виргиния.
 Аткинс (Висконсин) — город в штате Висконсин.
 Аткинс (гора) — вершина в национальном парке Йеллоустон.

Прочее 
 «Аткинс» — фильм.

См. также 
 Диета Аткинса — низкоуглеводная диета, разработанная кардиологом Робертом Аткинсом.
 Аткинсон

Примечания